Glaucus Forster, 1777 ist der Name einer marinen Schneckengattung. Er steht:
 traditionell für die monotypische Gattung Glaucus mit der einzigen Art Glaucus atlanticus,
 nach einer Systematik von Ángel Valdés und Orso Angulo Campillo 2004 für die beiden Arten Glaucus atlanticus und Glaucus marginatus und somit gleichzeitig für die monogenerische Familie Glaucidae.

Glaucus steht außerdem für:
 die latinisierte Form des griechischen Namens Glaukos.